État français peut faire référence à :
 l'État français, nom utilisé par le gouvernement de la France durant l'occupation allemande, de 1940 à 1944, désigné le plus souvent sous les noms de régime de Vichy, gouvernement de Vichy, ou tout simplement Vichy ;
 État en France, État au sens politique et administratif du terme.